1992, het jaartal
 1992 (album), een album van The Game uit 2016
 1992 (televisieserie), een Italiaanse politieke dramaserie uit 2015
 1992 (Son Mieux)